Грибова Рудня:
 Грибова Рудня — село в Україні, Чернігівська область
 Грибова Рудня — станція Південно-Західної залізниці